A 2003-as rali-világbajnokság volt a 31. rali-világbajnoki szezon. Január 23-án kezdődött és november 9-én lett vége. Az egyéni bajnok Petter Solberg lett, a csapatvilágbajnok pedig a Citroen.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2003-as rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali